

Лоял — місто, штат Оклахома
 Лоял — місто, штат Вісконсин
 Лоял — місто, штат Вісконсин